Дијез де Септијембре има више значења:

 Дијез де Септијембре (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Септијембре (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику